Dores de Guanhães kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dores de Guanhães (ort), Minas Gerais, 
 Dores de Guanhães (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar